Maureen Connolly e Julia Sampson hanno battuto in finale Mary Hawton e Beryl Penrose 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Mary Hawton /  Beryl Penrose (finale)
 Helen Angwin /  Gwen Thiele (semifinali)

 Carmen Borelli /  Pam Southcombe (quarti di finale)
 Nell Hopman /  Jenny Staley (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Australian Championships 1953